Bogićević ist der Familienname folgender Personen:
 Bogić Bogićević (* 1953), bosnischer Politiker
 Tijana Bogićević (* 1981), serbische Sängerin
 Vladislav Bogićević (* 1950), jugoslawischer Fußballspieler